Hokuto peut désigner :
 Hokuto, une ville de la préfecture de Yamanashi au Japon ;
 Hokuto, une ville de la sous-préfecture d'Oshima, dans l'Hokkaidō, au Japon.

Voir aussi 
 Hokuto no Ken, manga